Jong Geleerd is het begin van de uitdrukking “Jong geleerd, oud gedaan”, en kan verwijzen naar:

 Jong Geleerd (EO), televisieprogramma uit de jaren 80 van de Evangelische Omroep waarin kinderen en jongeren aan het woord kwamen over het uitoefenen van hun hobby
 Jong Geleerd (RTL4), televisiequiz uit 2007 op RTL4